Турессон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Турессон, Андреас (род. 1987) — шведский хоккеист, нападающий.
 Турессон, Гёте Вильгельм (1892—1970) — шведский эволюционный биолог и ботаник.